Эласмозавриды , — семейство вымерших пресмыкающихся из отряда плезиозавров. Жили с верхнего триаса до конца мела во всех водах мирового океана ( назад).

Представители этого семейства обладали самыми длинными шеями среди плезиозавров. Например, у эласмозавров она в 14 раз превышала длину головы, а количество шейных позвонков было равно 76.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на январь 2021 года в семейство включают 38 вымерших родов:

 Роды incertae sedis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Alzadasaurinae
 
 
 
 
 
 Подсемейство Aristonectinae
 
 
 
 
 
 Подсемейство Styxosaurinae
 
 
 
 
 

В феврале 2021 года был описан , ставший 39-м известным науке родом эласмозаврид.

Отдельные представители 
 Wapuskanectes betsynichollsae — жил на территории современной провинции Альберта (Канада) около 105 млн лет назад. Описан в 2006 году на основе посткраниального скелета (плечевого пояса и позвонков).
 Zarafasaura oceanis — жил на территории нынешнего Марокко около 68 млн лет назад. Был описан в 2011 году на основе частичного черепа.

Примечания 

 
†